

Persone
 Erich Marcks (1891-1944) – generale tedesco
 Gerhard Marcks (1889-1981) – scultore tedesco
 Megan Marcks, nata Still (1972) – ex canottiera australiana
 Werner Marcks (1896-1967) – generale tedesco

Altro
 10778 Marcks – asteroide della fascia principale